Oorlog in Oost-Oekraïne (2014-heden)
 Oekraïense Onafhankelijkheidsoorlog (1917-1921)
 Russische invasie van Oekraïne in 2022

Zie ook

 Oostfront (Tweede Wereldoorlog) (1941-1945)
 Pools-Oekraïense Oorlog (1918-1919)
 Russisch-Turkse oorlogen (van de 16e tot de 20e eeuw)
 Opstanden van de Kozakken (van de 16e tot de 18e eeuw)
 Oorlogen tussen het Kievse Rijk en het Byzantijnse Rijk (van de 9e tot de 11e eeuw)